André Fanton (né en 1928), homme politique français.
 Elisabetta Fanton (née en 1968), coureuse cycliste italienne.

Voir aussi 
 Elisabetta Fantone (née en 1982), actrice et artiste peintre canadienne.